Sylvirana faber es una especie de anfibio anuro de la familia Ranidae.

Distribución geográfica y hábitat 
Es endémica de Camboya. Su rango altitudinal oscila alrededor de 710 msnm.

Referencias 

 
 IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2014. Hylarana faber. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.4. Acceso: 3 de marzo de 2016.
 Ohler, A., S. R. Swan & J. C. Daltry. 2002. A recent survey of the amphibian fauna of the Cardamom Mountains, Southwest Cambodia with descriptions of three new species. Raffles Bulletin of Zoology. Singapore 50: 465–481.

Enlaces externos 

faber
Anfibios de Camboya
Fauna endémica de Camboya
Animales descritos en 2002